Павлода́рская ТЭЦ-3 () — тепловая электростанция (теплоэлектроцентраль) регионального значения. Расположена в казахстанском городе Павлодар, между Павлодарским нефтехимическим и Павлодарским картонно-рубероидным заводами. ТЭЦ является одним из трёх генерирующих предприятий «Павлодарэнерго», принадлежащего в свою очередь АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» (ЦАЭК), в состав которой также входит Петропавловская ТЭЦ-2. Выработанная станцией электрическая и тепловая энергия идёт на покрытие нужд предприятий и жилого сектора города.

История 
Павлодарская ТЭЦ-3 была введена в эксплуатацию 2 октября 1972 года. Строительство электростанции было приурочено к формировавшемуся в северной части города промышленному узлу — нефтеперерабатывающий и картонно-рубероидный заводы, химический комбинат (Павлодарский химический завод [ныне АО «Каустик»] и завод по производству химического оружия [Промышленная площадка № 2 Павлодарского химического завода, ныне АО «Казэнергокабель»]) и автобаза, для энергоснабжения которых и была построена ТЭЦ-3. В советское время входила в состав районного управления энергетического хозяйства (РУЭХ) «Павлодарэнерго», охватывавшей территорию Павлодарской области. После распада СССР электростанция вошла в состав РГП «Павлодарэнерго». В 1996 году приватизирована — была передана компании CCL Oil Refinery согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан за № 663 от 30 мая 1996 года. В 1997 году имущественный комплекс ТЭЦ был куплен холдингом АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (ЦАТЭК). В начале 2000-х вошла в состав новообразованного АО «Павлодарэнерго», которое, в свою очередь, в конце 2000 годов вошло в АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» (ЦАЭК, английский вариант CAEPCo). Обе компании являются дочерними по отношению к холдингу ЦАТЭК.

Основные данные 
Основные производственные показатели ТЭЦ:
 Установленная электрическая мощность — 555 МВт (2018) 
 Располагаемая электрическая мощность — 460 МВт (2014)
 Выработка электроэнергии — 2,64 млрд кВт·ч (2014)
 Установленная тепловая мощность — 808 Гкал/ч

Основной вид топлива, использующийся на станции — каменный уголь Экибастузского бассейна.

Оборудование 
Источник данных: Дукенбаев К. Д. Энергетика Казахстана. Движение к рынку. 1998

Котлы

Турбины

Генераторы

См. также 
 Павлодарская ТЭЦ-1
 Павлодарская ТЭЦ-2
 Аксуская ГРЭС
 Экибастузская ТЭЦ
 Список электростанций Казахстана

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Тепловые электростанции Казахстана
Электростанции Павлодарской области
Предприятия Павлодара
ЦАЭК